Сахновка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Сахновка — село в Щербактинском районе Павлодарской области.

Украина 
 Сахновка — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.
 Сахновка (до 2016 г. — Лениновка) — село в Менском районе Черниговской области.

См. также 

 Сахновское городище